Charqueadensi – abitanti di Charqueada
Charqueadensi – abitanti di Charqueadas